Passa l'infanzia in Cirenaica dove il padre è in servizio ma, con l'entrata in guerra dell'Italia, rimpatria con la madre e le quattro sorelle. A partire dal 1945 frequenta l'ultimo corso ufficiali della Regia Accademia Militare di Modena.

Raggiunse in carriera il grado di generale di Divisione.

Cugino del politico Oronzo Reale fu uno dei fondatori della Banca del Salento. Morì suicida nella sua residenza a Lecce. Si occupò della saggistica dell'Arma del dopoguerra e di storiografia militare.

Morti per suicidio
Italo-libici